Bela i Buldozi () američka je sitkom igrana televizijska serija koja je premijerno emitovana 17. januara 2015. godine na američkom kanalu Nikelodion.

Pregled serije

Epizode 
Napomena: Epizode su raspoređene po redosledu njihovog emitovanja u Srbiji.

1. sezona

2. sezona

Reference 

Бела и Булдози